Леопольд IV может относиться к следующим монархам:
 Леопольд IV (1080—1141) — маркграф Австрии (c 1136) и герцог Баварии (с 1139) из династии Бабенбергов.
 Леопольд IV (1371—1411) — герцог Передней Австрии (c 1386).
 Леопольд IV (1794—1871) — герцог Ангальта.
 Леопольд IV (1871—1949) — последний князь Липпе.